Лагодов — название населённых пунктов:

Украина 
 Лагодов — село в Золочевском районе Львовской области.
 Лагодов — село во Львовском районе Львовской области.

См. также 
 Лагода
 Лагодовка
 Лагодово
 Лагоды